Catedral de El Cairo puede referirse a:

 Catedral de la Natividad (El Cairo), de la Iglesia copta;
 Catedral de la Anunciación (El Cairo), de la Iglesia católica armenia;
 Catedral de Nuestra Señora de Fátima (El Cairo), de la Iglesia católica latina.